La Abadía de la Santa Cruz puede referirse a:
 Abadía Sainte-Croix de Poitiers, fundada en el , en Poitiers
 Abadía de la Santa Cruz: monasterio cisterciense en Holycross cerca de Thurles en el condado de Tipperary en Irlanda, fundado en 1169.
 Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: conjunto monumental construido entre 1940 y 1958 situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid (España).